Рогич — фамилия.
 Рогич, Александр (род. 1981) — сербский футбольный тренер.
 Рогич, Давор (род. 1971) — хорватский шахматист, гроссмейстер.
 Рогич, Том (род. 1992) — австралийский футболист сербского происхождения, полузащитник.
 Рогич, Томислав (род. 1963) — хорватский епископ, возглавляющий епархию Шибеника с 3 июня 2016 года.